De Branche Centrale is een Franstalige Brusselse loge van de Belgische Theosofische Vereniging, opgericht in 1898. Het charter werd ondertekend door Annie Besant, de Tweede Internationaal Presidente van de Theosophical Society (Adyar), op 18 mei 1898.

Deze loge houdt zich voornamelijk bezig met het vertonen en bespreken van video-opnamen van Jiddu Krishnamurti.

Huidig verantwoordelijke voor de loge: Eric Semoulin.

Centrale
Vereniging in Brussel